Alexandru Săvulescu – allenatore di calcio rumeno
 Alice Săvulescu – botanica rumena